Pétursson est un patronyme porté notamment par :
 
 Björn Pétursson, tueur en série islandais,
  (1956-), peintre islandais,
  (1986-), footballeur islandais,
 Hallgrímur Pétursson (1614-1674), poète islandais,
  (1931-), poète et écrivain islandais,
 Margeir Pétursson (1960-), joueur d'échecs islandais,
  (1937-), homme politique islandais,
 Pétur Pétursson (1959-), footballeur et entraîneur islandais,
  (1919-1988), peintre islandais.